Napalgué peut désigner :
Napalgué, la localité située dans le département de Bourzanga au Burkina Faso ;
Napalgué, la localité située dans le département de Dapélogo au Burkina Faso ;
Napalgué, la localité située dans le département de Kaya au Burkina Faso ;
Napalgué, la localité située dans le département de Niou au Burkina Faso ;
Napalgué, la localité située dans le département de Tikaré au Burkina Faso.

Homonymie de localités